Imadate ist der Name:
 eines Landkreises in der Präfektur Fukui in Japan: siehe Imadate-gun (Fukui)
 einer 2005 in Echizen eingemeindeten Gemeinde in diesem Landkreis: siehe Imadate (Fukui)